Dobšice, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Dobšice, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Dobšice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale